Primera División 1953 (Chili)
 Primera División 1953 (Argentinië)
 Primera División 1953 (Uruguay)
 Primera División 1953 (Paraguay)
 Primera División 1952/53 - Spanje